Уильям Макфадден Орр (, ) — северо-ирландский и британский учёный, специалист в области прикладным математики.

Биография 
Родился в семье фермера-протестанта.

Образование получил в методистском колледже Белфаста и Королевском колледже в Белфасте, ученик Джона Персера. Затем поступил в колледж Святого Иоанна в Кембридже, учился у Джозефа Лармора и получил высшее образование (бакалавр) в 1888 году. В учёбе показывал успехи, был лучшим в своем классе. Был избран членом своего колледжа.

Получил должность профессора математики в Королевском научном колледже Ирландии в 1892 году и профессора чистой математики и прикладной математики, когда колледж объединился с Университетским колледжем Дублина в 1926 году. Стал членом Королевского общества в 1909 году.

В 1933 году вышел на пенсию. Умер в 1934 году и был похоронен на кладбище на горе Джером, Дублин.

В 1892 году женился на Элизабет Кэмпбелл, в браке родились три дочери.

Научные интересы 
Имя Орра носит уравнение в теории течений вязкой жидкости (уравнение Орра—Зоммерфельда), впервые опубликованное в работах Орра в 1907—1908 годах.

Вёл исследования по специальным функциям в анализе и различным механическим проблемам, таким как прецессия и нутация (проблема, которую уже исследовал лорд Кельвин). Орр обнаружил ошибки в трактовке Кельвина в 1898 году (как и Анри Пуанкаре в 1901 году). Опубликовал ряд работ по термодинамике.

Литература 
Линь Цзя-Цзяо. Теория гидродинамической устойчивости. М.: Из-во иностранной литературы, 1958.

Примечания

Ссылки 
Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society. William McFadden Orr, 1866—1934

Математики Ирландии
Члены Лондонского королевского общества
Похороненные в Дублине